Brigadnoje () ist ein Name russischer Orte:
 Brigadnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Theut, Zanderlacken und Christoplacken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Brigadnoje, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Schöckstupönen, 1938–1946 Pohlau, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Brigadnoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad